Олтон има више значења:
 Олтон (Њу Хемпшир)
 Олтон (Ајова)
 Олтон (Илиноис)
 Олтон (округ Леб, Тексас)
 Олтон (округ Хидалго, Тексас)
 Олтон (Јута)
 Олтон (Индијана)
 Олтон (Канзас)
 Олтон (Мисури)